Île Isabel peut faire référence à : 
 Île Isabel, une île du Chili ;
 Île Isabel, une île au Mexique;
 Île Isabel, une île des Philippines.

Voir aussi 
 Île Santa Isabel, aux îles Salomon. 
 
 Île Isabelle II